Peter Welzel ist der Name folgender Personen:

* Peter Welzel (Chemiker) (1937–2008), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Peter Welzel (Ökonom) (* 1958), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer